Línea 10A puede referirse a:
 Línea 10A, recorrido de autobuses de la provincia de Álava, España.
 Línea 10A, recorrido de ómnibus de la conurbación del Gran Temuco, Chile.
 Línea 10A, recorrido de autobuses de la ciudad de Viena, Austria.